

Dispositivi Apple 
 iPhone SE – categoria di smartphone prodotti da Apple Inc., nella quale SE è un acronimo di Special Edition.
 iPhone SE (prima generazione) (2016) – il primo modello commercializzato, con schermo da 4"
 iPhone SE (seconda generazione) (2020) – il secondo modello, con schermo da 4,7"
 iPhone SE (terza generazione) (2022) – il terzo modello, con schermo da 4,7"